Известно несколько фильмов с таким названием:
 Возврата нет (фильм, 1953) — ФРГ, реж. Виктор Викас.
 Возврата нет (фильм, 1973) — СССР, реж. Алексей Салтыков.
 Возврата нет (фильм, 1993) — США, реж. Джон Бэдэм.